Juha-Pekka Hytönen (né le  à Jyväskylä) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
En 2000, il commence sa carrière avec le JYP Jyväskylä. Prêté une saison au Jukurit Mikkeli, il remporte la Mestis en 2003. Il devient capitaine du JYP en 2006. L'équipe remporte la SM-liiga 2009.

Après une saison en KHL, J-P Hytonen signe au Lausanne Hockey Club durant l'été 2013. Lors de cette première expérience en Suisse, il termine la saison avec le maillot de Top Scorer. Le LHC d'Hytonen termine  de la saison 2013/2014, se qualifie pour les playoffs et doit affronter les ZSC Lions qui ont écrasé la saison régulière.

Carrière internationale
Il représente la Finlande au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 
 
| 2000-2001|| JYP Jyväskylä|| SM-liiga|| 35|| 1|| 0|| 1|| 6|| || || || || 
|-
| 2000-2001|| Diskos Jyväskylä|| Mestis|| 3|| 2|| 1|| 3|| 4|| || || || || 
|-
| 2001-2002|| JYP Jyväskylä|| SM-liiga|| 55|| 3|| 6|| 9|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003|| Jukurit Mikkeli|| Mestis|| 41|| 12|| 16|| 28|| 36|| 12|| 3|| 2|| 5|| 6
|- 
| 2003-2004|| JYP Jyväskylä|| SM-liiga|| 56|| 3|| 5|| 8|| 34|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2004-2005|| JYP Jyväskylä|| SM-liiga|| 56|| 7|| 12|| 19|| 26|| 3|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 2005-2006|| JYP Jyväskylä|| SM-liiga|| 37|| 3|| 6|| 9|| 22|| 3|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
| 2006-2007|| JYP Jyväskylä|| SM-liiga|| 56|| 11|| 17|| 28|| 44|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| JYP Jyväskylä|| SM-liiga|| 49|| 15|| 19|| 34|| 42|| || || || || 
|-
| 2008-2009|| JYP Jyväskylä|| SM-liiga|| 58|| 17|| 15|| 32|| 22|| 15|| 1|| 8|| 9|| 16
|-
| 2009-2010|| JYP Jyväskylä|| SM-liiga|| 56|| 22|| 32|| 54|| 32|| 14|| 3|| 7|| 10|| 12
|-
| 2010-2011|| JYP Jyväskylä|| SM-liiga|| 59|| 18|| 26|| 44|| 30|| 9|| 1|| 2|| 3|| 6
|-
| 2011-2012|| JYP Jyväskylä|| SM-liiga|| 57|| 19|| 22|| 41|| 44|| 14|| 4|| 4|| 8|| 6
|-
| 2012-2013|| Amour Khabarovsk || KHL || 52|| 4|| 26|| 30|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014|| Lausanne HC|| LNA|| 49|| 16|| 23|| 39|| 8|| 7|| 3|| 5|| 8|| 0
|-
|2014-2015|| Lausanne HC || LNA || 41||11 ||12 ||23 || 10||7 ||0 ||2 ||2 ||4 
|-
|2015-2016|| Lausanne HC || LNA || 48 ||8 ||13 ||21 ||24||6 ||0 ||3 ||3 ||2
|-
| 2016-2017|| JYP Jyväskylä|| SM-liiga|| 59 || 17|| 22|| 39|| 22|| 15|| 5|| 3|| 8|| 8
|-
| 2017-2018|| JYP Jyväskylä|| SM-liiga|| 58 || 14|| 22|| 36|| 26|| 6|| 2|| 1|| 3|| 6
|-
| 2018-2019|| JYP Jyväskylä|| SM-liiga|| 58 || 7|| 12|| 19|| 32|| 3|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 2019-2020|| JYP Jyväskylä|| SM-liiga|| 59 || 16|| 15|| 31|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021|| EHC Linz || ICEHL || 45|| 10|| 24|| 34|| 22|| -|| -|| -|| -|| -

Au niveau international

| 2002 || align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans ||7||2||2||4||2|| 0|| align="left"|
|-
| 2002 || align="left"| Championnat du monde junior ||7||0||1||1|| 4|| +3||align="left"| Médaille de bronze
|-
| 2009 || align="left"|Championnat du monde ||7||0||0||0|| 2|| -1||align="left"|
|-
| 2010 || align="left"| Championnat du monde || 7|| 1|| 0|| 1|| 2|| -3 ||align="left"| de l'élite
|-
| 2013 ||align="left"| Championnat du monde || 10|| 0|| 1|| 1||  8||0||align="left"| Quatrième place
|-
| 2015 || align="left"| Championnat du monde || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| align="left"| Sixième place

Références

Naissance à Jyväskylä
Naissance en mai 1981
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Joueur du JYP Jyväskylä
Joueur de l'Amour Khabarovsk
Joueur du Lausanne HC
Joueur du Jukurit Mikkeli
Attaquant de hockey sur glace